Six navires de l'US Navy ont été nommés USS Cheyenne :
L' est un remorqueur en service de juillet à .
L' est le navire USS Wyoming (BM-10) rebaptisé en 1909.
L' est un croiseur léger de classe Cleveland, rebaptisé USS Vicksburg un an avant qu'il soit lancé en 1942.
L' est croiseur léger planifiée de classe Fargo dont la construction a été annulée le .
L' est navire auxiliaire lancé en 1945.
L' est un sous-marin nucléaire d'attaque Los Angeles, mise en service en 1996.

Cheyenne